

Jegyzetek 

 26
Családfa